Эрён То́ла (; родился 15 декабря 1986 года) — албанский горнолыжник, первый и к настоящему времени единственный участник зимних Олимпийских игр от своей страны.

Обучался в Италии, где он живёт в городке Червиния с 1992 года после эмиграции родителей. Горнолыжным спортом начал заниматься с 6 лет.

Участник двух зимних Олимпиад: 2006 в Турине и 2010 в Ванувере. Он сошёл в слаломе, был на последнем (56-м) месте среди тех, кто закончил супергигант в Турине, но в гигантском слаломе занял 35-е место. На следующих Играх в Ванкувере был 48-м в слаломе и 63-м в гиганте.

Примечания 

Горнолыжники Албании
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года